XIII Летняя Универсиада проходила в Измире (Турция) с 11 по 22 августа 2005 года.

Символ универсиады

Виды спорта 
В ходе Универсиады проводились соревнования по 17 видам спорта.

  Баскетбол
 Водные виды спорта:
  Водное поло
  Плавание
  Прыжки в воду
  Волейбол
 Гимнастика:
  Спортивная гимнастика
  Художественная гимнастика
  Дзюдо
  Лёгкая атлетика
  Стрельба из лука
  Теннис
  Тхэквондо
  Тяжёлая атлетика
  Фехтование

Страны-участницы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|}

Медальный зачёт 

Летняя Универсиада 2005